Littlest Pet Shop steht für:

 Littlest Pet Shop, Spielzeugfranchise (ab 1992)
 The Littlest Pet Shop, Originaltitel von Meine kleine Tierwelt, US-amerikanische Zeichentrickserie (1995)
 Littlest Pet Shop – Tierisch gute Freunde, US-amerikanisch-kanadische Zeichentrickserie (2012)